Ел Копо има више значења:

 Ел Копо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Копо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Копо (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику